Performance artist italiani